Национална разузнавателна служба е национален орган за външно разузнаване в някои страни. Името може да се отнася за:
 Национална разузнавателна служба - службата на Република България;
 Национална разузнавателна служба (Гърция) - службата на Република Гърция;
 Национална разузнавателна служба (Корея) - службата на Република Корея.